Mosellied bezeichnet

 das Mosellied (Im weiten deutschen Lande), komponiert von Georg Schmitt aus Trier, Stadtteil Zurlauben
 das Mosellied des römischen Dichters Ausonius, siehe Mosella (Ausonius)
 das Gasthaus Mosellied, das unter Denkmalschutz stehende Geburtshaus von Georg Schmitt in Trier, Stadtteil Zurlauben